Sfânta Maria se poate referi la:
Maria din Nazaret,
Maria din Magdala,
Maria din Betania,

Vezi și 
 Santa Maria (dezambiguizare)